Schoßgeige steht für Streichinstrumente
Streichzither
Viola da gamba